Джамьянг:

 Джамьянг Кхьенце Вангпо — известный тибетский учитель, видный представитель школ ньингма и сакья
 Джамьянг Кхьенце Чокьи Лодро — буддийский мастер тибетской традиции Кагью
 Джамьянг Лодро — бутанский актёр.
 Джамьянг Шэпа — один из высших титулов в тибетском буддизме, закреплённый за перерождениями (тулку) ламы Нгаванга Цондуя